WHL – Western Hockey League (Zachodnia Hokejowa Liga), juniorskie rozgrywki hokeja na lodzie w Kanadzie
 WHL – Wyższa Hokejowa Liga (Wysszaja Chokkiejnaja Liga), drugi poziom rozgrywek hokeja na lodzie w Rosji
 WHL – White Hart Lane, stadion piłkarski w Londynie, na którym mecze rozgrywka drużyna Tottenham Hotspur